Nicolaescu oder Nicolăescu ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Nicolaescu, rumänischer General
 Constantin S. Nicolaescu-Plopşor (1900–1968), rumänischer Archäologe und Historiker
 Eugen Nicolăescu (* 1955), rumänischer Politiker
 Gheorghe Nicolaescu (1929–2013), rumänischer Journalist und Schriftsteller
 Horia Dinu Nicolaescu (* 1941), rumänischstämmiger Jazzmusiker, Musiklehrer und Bandleader
 Ioan Nicolaescu, rumänischer Politiker
 Ion Nicolăescu (* 1998), rumänischer Fußballspieler 
 Leonida Nicolae Nicolaescu (* 1943), rumänischer Politiker
 Sergiu Nicolaescu (1930–2013), rumänischer Schauspieler, Filmregisseur und Politiker
 Ştefan-Stoica Nicolaescu (1879–1941), rumänischer Archäologe

Siehe auch:
 Niculescu
 Nicolescu